

Geografia

Cordova – municipalità della provincia di Cebu

Cordova – frazione di Castiglione Torinese, nella città metropolitana di Torino

Cordova (Córdoba) – città dell'Andalusia, capoluogo dell'omonima provincia 

Cordova – città della contea di Walker, Alabama 
Cordova – città della Census Area di Valdez-Cordova, Alaska
Cordova – census-designated place della contea di Richmond, Carolina del Nord
Cordova – città della contea di Orangeburg, Carolina del Sud 
Cordova – villaggio della contea di Rock Island, Illinois 
Cordova – census-designated place della contea di Talbot, Maryland
Cordova – villaggio della contea di Seward, Nebraska
Cordova – census-designated place della contea di Rio Arriba, Nuovo Messico

Informatica
Apache Cordova – piattaforma per l'implementazione nativa di applicazioni mobile usando HTML, CSS e JavaScript

Persone

Cordova
Ferdinando Cordova – storico italiano
Filippo Cordova – patriota e politico italiano
Franco Cordova – ex calciatore italiano
Mario Cordova – doppiatore italiano
Vincenzo Cordova Savini – poeta e politico italiano

Córdova
Francisco Córdova – ex cestista portoricano
Gonzalo Córdova – politico ecuadoriano
José María Córdova – generale colombiano
Nicolás Córdova – calciatore cileno
Sergio Córdova – calciatore venezuelano

Pagine correlate
Cordoba
Corduba